Liste Swadesh de 207 mots en français et en tagalog (à compléter).

Présentation

Liste 

 Orthographe :
L'orthographe utilisée dans cette liste est l'orthographe courante (employée en dehors des dictionnaires), dans laquelle les accents sont omis.

Notes et références

Voir aussi

Bibliographie 
 Parlons tagalog (Marina Pottier), L'Harmattan, Paris 1999 - 
 Les langages de l'humanité (Michel Malherbe), Robert Laffont, Paris 1995 -

Articles connexes 
 Tagalog

Liens externes 
  Dictionnaire multilingue
  Dictionnaire à télécharger tagalog-français / français-tagalog (Freelang)
  Dictionnaire tagalog-anglais / anglais-tagalog (Bansa.org)
  Dictionnaire tagalog (Webster's Online Dictionary)
  Dictionnaire tagalog-anglais / anglais-tagalog (Foreignword.com)
  Wiktionary : Swadesh lists for Malayo-Polynesian languages
  Wiktionnaire : Liste Swadesh
  Wiktionnaire tagalog

Tagalog
Langue tagalog